Okręty US Navy o nazwie USS "Minneapolis–Saint Paul":
 Pierwszy USS "Minneapolis–Saint Paul" (SSN-708) był okrętem podwodnym typu Los Angeles. W służbie w latach 1984-2008.
 Drugi USS "Minneapolis-Saint Paul" (LCS-21) - okręt typu Freedom

Inne okręty USS Minneapolis, USS Saint Paul
Minneapolis–Saint Paul
en:USS Minneapolis–Saint Paul